Stotzheim ist der Name von Orten:

 Gemeinde Stotzheim im Elsass, Frankreich, siehe Stotzheim (Bas-Rhin) 
 Stadtteil von Euskirchen in Nordrhein-Westfalen, Deutschland, siehe Stotzheim (Euskirchen)
 Stadtteil von Hürth in Nordrhein-Westfalen, Deutschland, siehe Stotzheim (Hürth)